Gautschi ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gautschi (* 1956), Schweizer Forstwissenschaftler
 Daphne Gautschi (* 2000), Schweizer Handballspielerin
 Georges Gautschi (1904–1985), Schweizer Eiskunstläufer
 Heinrich Alfred Gautschi (1871–1955), Schweizer Industrieller
 Karl Gautschi (* 1939), Schweizer Satiriker
 Nadia Gautschi (* 1954), Schweizer Bogenschützin
 Peter Gautschi (* 1959), Schweizer Geschichtsdidaktiker

 Walter Gautschi (* 1927), Schweizer Mathematiker
 Willi Gautschi (1920–2004), Schweizer Historiker